VTD může označovat:
 výrobně technická dokumentace ve stavebnictví
 VTD-XML – Virtual Token Descriptor pro XML
 Vojenské telegrafní dílny, později Vojenský technický ústav elektroniky